Juchitán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ajuchitlán, ort, Querétaro Arteaga, Colón, 
 Juchitán (kommun i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar